Work It Out (Beyoncé), een nummer van Beyoncé
 Work It Out (Def Leppard), een nummer van Def Leppard
 Work It Out (Lucy Rose), een muziekalbum uit 2015 van Britse singer-songwriter Lucy Rose
 Work It Out (Netsky), een nummer van de Belgische dj Netsky uit 2016